Rhinella — род бесхвостых земноводных из семейства жаб, обитающих в неотропических частях Мексики, Центральной и Южной Америки. Кроме того, жаба-ага была завезена в Австралию, Карибский бассейн, Филиппины и другие места.

Первоначально все виды рода Rhinella были включены в род Bufo, затем они были разделены на роды Chaunus и Rhamphophryne. Однако сейчас Chaunus и Rhamphophryne считаются синонимами Rhinella.

Классификация 
На февраль 2023 года в род включают 92 вида:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или южноамериканская жаба, или андская жаба, или желтополосая жаба, или курносая жаба
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Также к роду относят вымерший вид  из верхнего плиоцена Аргентины.

Примечания 

Жабы